Ареда — название нескольких географических объектов:

 Ареда (река) — река в Забайкальском крае.
 Ареда — посёлок при железнодорожной станции в Чернышевском районе Забайкальского края.
 Ареда (Сочи) — историческая местность в городе Сочи.